En Pologne, Cisów peut désigner :

 Cisów, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Cisów, village de la voïvodie de Lubusz
 Cisów, village de la voïvodie de Podlachie
 Cisów, village de la voïvodie de Łódź
 Cisów, village de la voïvodie de Sainte-Croix